Сергей Васильевич Есенков (7 октября 1929, Алтайский край — 31 декабря 2008, Московская область) — специалист в области создания, испытаний, боевого применения и эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов, начальник 2-го управления 53-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, полковник.

Биография 
Родился 7 октября 1929 года в селе Боровском Алейского района Барнаульского округа Сибирского края (в настоящее время Алейского района Алтайского края). В 1948 году поступил, а в 1953 году окончил Томский политехнический институт, механический факультет.

В Вооружённых Силах СССР с 1953 года. В 1954 году окончил с отличием Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского. Служил в ракетных частях, на 4-м Государственном центральном испытательном полигоне Министерства обороны СССР в должностях инженера, старшего инженера-испытателя, старшего офицера-испытателя, ведущего инженера-испытателя. С 1963 по 1984 годы служил на 53-м Научно-исследовательском испытательном полигоне в должности заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника управления по испытаниям. С 1976 года полковник Есенков — начальник испытательного управления.

Основное направление его испытательной и научно-исследовательской деятельности связано с обеспечением качественного контроля строительно-монтажных работ, проведения автономных и комплексных испытаний технологического оборудования, технических систем и сооружений; организацией, проведением и оценкой результатов летно-конструкторских и государственных испытаний ракетных и ракетно-космических комплексов. В течение 30 лет участвовал в составе боевых расчетов, стартовых комплексов по подготовке и пуску около 300 ракет и запуску около 600 ракет-носителей с космическими аппаратами различного типа и назначения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 года за большие заслуги в деле развития вооружения и военной техники и в связи с 60-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота полковнику Есенкову Сергею Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

В 1984 году был назначен начальником отдела 50-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. В 1987 году уволен в запас по возрасту. С 1989 года — в отставке.

Продолжал работать в институте до 1992 года. Жил в городе Юбилейный Московской области. Скончался 31 декабря 2008 года. Похоронен на Аллее Славы Невзоровского кладбища.

Лауреат Государственной премии СССР. Почётный радист СССР. Заслуженный испытатель космической техники России.

Полковник. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Литература 
 . — С.173.

Ссылки 

Значение фамилии Есенков